Przymiot odnosi się do:
 choroby wenerycznej – kiły
 dzieła Wojciecha Oczko o tej nazwie zawierającego ówczesną wiedzę o kile
 synonimu atrybutu